de heilige Thekla
 Santa Tecla (Acireale), dorp in Italië (Sicilië)
 Santa Tecla (El Salvador), stad in El Salvador
 Santa Tecla FC, een voetbalclub in bovengenoemde stad in El Salvador